Fitzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Fitzinger (1800–1871), österreichischer Schriftsteller 
 Gerhard Fitzinger (1947–2016), österreichischer Komponist, Musikpädagoge und Kirchenmusiker
 Hans Fitzinger (1924–2015), österreichischer Soldat, Lehrer, Musiker und Autor
 Leopold Fitzinger (1802–1884), österreichischer Zoologe

Fitzinger ist der Ortsname von:
 Fitzinger (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich